Ранчо Марија Исабел има више значења:

 Ранчо Марија Исабел (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Марија Исабел (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Марија Исабел (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо Марија Исабел (Санта Марија Хадани), насеље у савезној држави Оахака у Мексику